En anglais : quelque chose qui rehausse, qui améliore

 Enhancer, processeur audio
 Enhancer, groupe de nu metal français
 Amplificateur, séquence nucléotidique qui stimule la transcription de l'ADN